Burwell bezeichnet:

als Person:
 Burwell Bassett (1764–1841), US-amerikanischer Politiker
 Carter Burwell (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, Musiker, Dirigent und Orchestrator
 Lois Burwell (* 1960), britische Maskenbildnerin
 Sylvia Mathews Burwell (* 1965), US-amerikanische Politikerin, 22. Gesundheitsministerin der Vereinigten
 William A. Burwell (1780–1821), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burwell (Georgia)
 Burwell (Minnesota)
 Burwell (Nebraska)
 Burwell (Oklahoma)
 Burwell Bay (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Burwell (Cambridgeshire)
 Burwell (Lincolnshire)

Schiff:
 HMS Burwell (H94), britischer Name des von der US-Marine übernommenen Zerstörers USS Laub

im NRHP gelistete Objekte:
 Burwell Bridge, in Burwell, Nebraska, ID-Nr. 92000715
 Burwell Building Tennessee Theater, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 82003979
 Burwell Carnegie Library, in Burwell, Nebraska, ID-Nr. 06000557
 Burwell School, in Hillsborough, North Carolina, ID-Nr. 70000465
 Burwell-Holland House, in Glade Hill, Virginia, ID-Nr. 02000624
 Burwell-Morgan Mill, in Millwood, Virginia, ID-Nr. 69000233